Ку́рский вокза́л:
 Курский вокзал — пассажирский терминал железнодорожной станции Воронеж-Курский
 Курский вокзал — пассажирский терминал железнодорожной станции Город Курск (разобран в 1968 году)
 Курский вокзал — пассажирский терминал железнодорожной станции Курск (построен в 1952 году)
  Ку́рский вокза́л — пассажирский терминал железнодорожной станции Москва — Пассажирская — Курская
 Курский вокзал — прежнее название пассажирского терминала железнодорожной станции Тула-1-Курская (в настоящее время — Московский вокзал)

См. также 
 Курский